Alternation (von mittellateinisch alternatio) steht für:

 Alternation (Verslehre), ein regelmäßiger Wechsel metrischer Merkmale
 kontextabhängig wechselnde Aussprache eines Morphems, siehe Alternanz (Linguistik)
 ein zweistelliger Junktor der klassischen Logik, siehe Kontravalenz

Siehe auch:
 Alteration
 Alternanz
 Alternat
 Alternative (Begriffsklärung)